Лингенау:

 Лингенау — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.
 Лингенау — герб одноимённого дворянского рода.